

Cirque peut faire référence à :
 Cirque, une troupe d'artistes, traditionnellement itinérante, qui effectue divers types de numéros ;
 Cirque, une enceinte naturelle à parois abruptes, de forme circulaire ou semi-circulaire, formée par une dépression ;
 Cirque, une arène où se déroulent des courses de chars.

Voir aussi